Гринченко — українське прізвище.

 Гринченко Андрій Вікторович
 Гринченко Дмитро Олександрович
 Гринченко Ольга Олексіївна

Див. також 
 Грінченко

Українські прізвища